Международный велотрофей Йонга Мар Мудига () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в бельгийской коммуне Гойк, провинция Фламандский Брабант.

Впервые состоялась в 1985 году как Гран-при Герри Блонделя. В 1987 году название было изменено на Международный велосипедный трофей Герри Блонделя (Trophée cycliste international Jerry Blondel), а в 1998 — на нынешнее. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour как гонка категории 1.2.

Организатором выступает Велоклуб Йонга Мар Мудига.

Призёры 

|-
|colspan=4 align=center| Grand Prix Jerry Blondel
|-
| 1985
|  Грег Мунс 
|  Люк Калювартс 
|  Жан-Мари Де Нил
|-
| 1986
|  Рюди Ван Дер Хаген 
|  Франс Раскин 
|  Кор ван Дейк
|-
|colspan=4 align=center| Trophée cycliste international Jerry Blondel
|-
| 1987
|  Петер Де Клерк 
|  Марк Брок 
|  Маркос Маззарон
|-
| 1988
|  Марк Брок 
|  Ник Боттелдорн 
|  Кристиан Де Сажер
|-
| 1989
|  Ален Ван ден Боссхе 
|  Вандерлей Магалас 
|  Ринус Ансемс
|-
| 1990
|  Том Десмет 
|  Ян Ван Донинк 
|  Петер Фаразейн
|-
| 1991
|  Петер Ван Петегем 
|  Крис Перс 
|  Клод Рюделоп
|-
| 1992
|  Франс Корверс 
|  Мишель Ноттебарт 
|  Герт Ван Бондт
|-
| 1993
|  Себастьян Ван Ден Абель 
|  Эдвин Рютте 
|  Карл Рус
|-
| 1994
|  Денис Франсуа 
|  Вадим Волар 
|  Герди Госсенс
|-
| 1995
|  Стив Де Вольф 
|  Марио Артс 
|  Герт Вандерарден
|-
| 1996
|  Фредерик Мурман 
|  Крис Маттейс 
|  Стивен Де Неф
|-
| 1997
|  Данни И'нт Вен 
|  Марк Патри 
|  Майкл Заноди
|-
|colspan=4 align=center| Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig
|-
| 1998
|  Матье Пронк 
|  Метью Хейман 
|  Стефан ван Дейк
|-
| 1999
|  Стефан ван Дейк 
|  Кирк О'Би 
|  Кун Бурман
|-
| 2000
|  Крис Ньютон 
|  Марк Влейм 
|  Давид Дебремакер
|-
| 2001
|  Том Бонен 
|  Кевин Ван Импе 
|  Фредерик Аморисон
|-
| 2002
|  Мишель Бланши 
|  Данни И'нт Вен 
|  Юльен Сминк
|-
| 2003
|  Ханс Де Местер 
|  Давид Бушер 
|  Кристоф Баддегонотс
|-
| 2004
|  Даниэль Верелст 
|  Ханс Де Местер 
|  Закария Эль Дарабна
|-
| 2005
|  Герт Вандерарден 
|  Глен Чадвик 
|  Свен Вантхауренаут
|-
| 2006
|  Грег Ван Авермат 
|  Берт Де Вале 
|  Стейн Вандерберг
|-
| 2007
|  Свен Нис 
|  Франк Дресслер 
|  Стейн Нейринк
|-
| 2008
|  Стейн Нейринк 
|  Мартен Нейенс 
|  Мартен де Йонге
|-
| 2009
|  Томас Де Гендт 
|  Томас Беркхаут 
|  Том Крил
|-
| 2010
|  Свен Йодтс 
|  Кун Барбе 
|  Рено Де Кёйленар
|-
| 2011
|  Берт Схейрлинкс 
|  Берт Де Вале 
|  Флорис Гусиннен
|-
| 2012
|  Тим Деклерк 
|  Кьел Ван Дриссхе 
|  Дави Коммейне
|-
| 2013
|  Тим Деклерк 
|  Кеннет Ванбилсен 
|  Дилан ван Барле
|-
| 2014
|  Гейс Ван Хукке 
|  Лоик Влиген 
|  Йелле Валлайс
|-
| 2015
|  Димитри Клайс 
|  Флорис Гертс 
|  Тим Де Тройер
|-
| 2016
|  Жером Бонье 
|  Димитри Клайс 
|  Грегори Або
|-
| 2017
|  Тон Артс 
|  Юри Сталларт 
|  Корне ван Кессел
|-
| 2018
|  Жером Бонье 
|  Оливье Пардини 
|  Квинтен Херманс
|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Международный велотрофей Йонга Мар Мудига на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1985 года